Rhone kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Rhone,

Frankrike 

 Rhône, flod, 
 Rhône (departement), regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Se även
Roine

Robotskapade Antarktisförgreningar